Bernstein, a burgenlandi Borostyánkő mezőváros német neve
 Bernstein, a Pełczyce lengyelországi település német neve
 Bernstein , burgenlandi vár 
 Bernstein , elzászi várrom
 4476 Bernstein (ideiglenes jelöléssel 1983 DE), a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Bernstein, családnév